Brinker peut se référer à :

Patronyme 
  (1991 -), gymnaste allemande ;
  (1883 - 1965), joueur de baseball américain ;
 , animateur radio et conseiller financier américain ;
  (1970 - 2013), producteur et directeur de films américain ;
 Christine Brinker Wenzel (1981 -), tireuse sportive allemande ;
  (- 2004), entraîneur de football américain ;
 Maren Fromm (1986 -), née Brinker, volleyeuse allemande ;
  (1946 -), diplomate et présidente d'organisation caritative américaine ;
  (1931 - 2009), restaurateur américain ;
  (1922 - 2011), activiste américaine ;
  (1971 -), entrepreneur et programmeur informatique américain.

Personnages de fiction 
 Beebo Brinker, personnage du roman du même nom d'Ann Bannon ;
 Hans Brinker, personnage principal du roman pour enfants Les Patins d'argent ;

Entreprises 
 , multinationale américaine.

Autres 
 , prix scientifique ;
 , navire à vapeur ayant servi l'Union Navy pendant la Guerre de Sécession américaine.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme